Cymatium Röding, 1798 est un genre de Mollusques.
Un cymatium est une moulure courbe en S, en architecture.